Turnbull steht für:
 Turnbull (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Turnbull ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turnbull (Alabama)
 Turnbull (Florida)
 Turnbull (Louisiana)
 Turnbull (Mississippi)
 Turnbull (Virginia)

geografischer Objekte:
 Turnbull Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Turnbull Point, Landspitze der D’Urville-Insel, Joinville-Inseln, Antarktis
 Mount Turnbull, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Unternehmen und Institutionen:
 Thomas Turnbull and Son, Werft in Whitby, England
 Alexander Turnbull Library, Bibliothek in Neuseeland
 Turnbull Engineering, neuseeländischer Automobilhersteller